Il doppio del Warsaw Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Olga Lugina e Karina Habšudová erano le detentrici del titolo. Habšudová quest'anno non ha partecipato, mentre Lugina ha fatto coppia con Sandra Načuk, ma è uscita nei quarti di finale.

Cătălina Cristea e Irina Seljutina hanno battuto in finale Amélie Cocheteux e Janette Husárová 6–1, 6–2.

Teste di serie

 Cătălina Cristea /  Irina Seljutina (campionesse)
 Åsa Svensson /  Émilie Loit (quarti di finale, ritiro)

 Aleksandra Olsza /  Pavlina Stoyanova (semifinali)
 Olga Lugina /  Sandra Načuk (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1999